Комиссары — топоним; название населённых пунктов:

Россия 
 Комиссары — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Комиссары — деревня в Островском районе Псковской области.

Фильмы 
 «Комиссары» — советский фильм 1969 года режиссёра Николая Мащенко.